A-375 (cellijn), een specifieke cellijn bij de homo sapiens
 A-375 (Rusland), een snelweg in Rusland, ook aangeduid als Vostok
 A-375 (Spanje), een snelweg in Spanje